

События 
 Убийство короля Мерсии Ательбалда.
 757—796 — Король Мерсии Оффа (ок.730-796), двоюродный брат Ательбалда.
 29 мая — Павел I выбран Папой Римским.
 757—767 — Папа св. Павел I.
 Ань Лу-шань убит своим сыном. Мятеж продолжается под руководством Ши Сымина.

Родились 
 Анфуса Омонийская — дочь византийского императора Константина V и его третьей жены Евдокии.
 Гизела (дочь Пипина Короткого).
 Хишам I — второй эмир Кордовы.

Скончались 
 29 января — Ань Лушань, китайский военачальник (цзедуши) согдийского происхождения.
 26 апреля — Стефан II (III), Папа Римский.
 Альфонсо I Католик — король Астурии
 Сигеберт (король Уэссекса).
 Этельбальд (король Мерсии).

См. также